Feldkirch (Alto Reno): uma comuna francesa na região administrativa da Alsácia, departamento do Alto Reno;
 Feldkirch (distrito): um distrito da Áustria no estado de Vorarlberg
 Feldkirch (Vorarlberg): cidade medieval e capital do distrito de mesmo nome na Áustra.

Desambiguações de topônimos